Кейси Уорнер (; ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Кейси Уорнер родилась в сентябре 1995 года в Бетесде, статистически обособленной местности в Монтгромери, штат Мэриленд в семье немецкого, шотландского, английского и ирландского происхождения.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США